Carles Rexach i Cerdà (n.1947), futbolista i entrenador de futbol català.
 Aina Torres i Rexach (n.1984), periodista i poeta catalana.
 Sylvia Rexach (1922 - 1961), compositora portoriquenya.
 Eduardo Serra Rexach (n.1946), polític espanyol, exministre de defensa.